ФК Будућност Ратари је фудбалски клуб из Ратара, општина Смедеревска Паланка. Клуб је основан 15. априла 1948. године и тренутно се такмичи у Подунавској окружној лиги, петом такмичарском нивоу српског фудбала.

Историја 
ФК Будућност Ратари је основан 15. априла 1948. године под именом „Братство – Јединство“. Кроз историју такмичио се од општинске и међуопштинске до регионалне лиге, односно зоне са променљивим називима лиге као: Младеновачки подсавез, Прва Моравско – Јасеничка лига, Шумадијска лига, и Подунавска зона у којој се ФК Будућност налазио 1996. године.

Данас се ФК Будућност такмичи у лиги Подунавског округа.

Види још 
 Списак фудбалских клубова у Србији

Референце

Спољашње везе 
 Званичан сајт клуба
 Резултати клуба на -{srbijasport.net}-

Б
Спорт у Смедеревској Паланци